Cédric (bande dessinée)#Série dérivée
Don Cameron#Autres romans
Festival plume de glace#La sélection 2010